— старейший и самый почётный женский профессиональный титул сёги. Учреждён в 1974 году. До 2015 года носил название .

Начиная с сезона 2009 года, этим титулом непрерывно владеет Кана Сатоми.

 каждого сезона проходит во второй половине года, в нём участвуют все профессиональные сёгистки Японии. Регламент — по два часа основного времени и минута бёёми.

Претендентка на титул определяется в декабре, а финальный матч за титул каждого сезона (до трёх побед одной из сторон) проводится в январе-феврале следующего года. Регламент финальных игр — по 3 часа основного времени и минута бёёми.

Королева-мэйдзин 
Пожизненный титул  даётся за завоевание 5 титулов дзёрю-мэйдзин в сумме. Обладательницы этого титула:
 1-я королева-мэйдзин Хироэ Накаи (с 1992 года)
 2-я королева-мэйдзин Итиё Симидзу (с 1996 года)
 3-я королева-мэйдзин Кана Сатоми (с 2013 года)

Титульные матчи Дзёрю-мэйдзин в XXI веке

Ссылки 
 Официальный сайт матча Мэйдзин-и 
 Блог матча Мэйдзин-и (NSR)

Примечания 

Титулы сёги